Van Vleck ist:

Name folgender Personen:

 Edward Burr Van Vleck (1863–1943), US-amerikanischer Mathematiker, Vater von John Hasbrouck Van Vleck, Sohn von John Monroe Van Vleck
 John Hasbrouck Van Vleck (1899–1980), US-amerikanischer Physiker und Nobelpreisträger, Sohn von Edward Burr Van Vleck
 John Monroe Van Vleck (1833–1912), US-amerikanischer Astronom und Vater von Edward Burr Van Vleck

Außerdem:
 Van Vleck (Mondkrater), benannt nach John Monroe Van Vleck
 Van Vleck Observatory, astronomisches Observatorium der Wesleyan University in Middletown, Connecticut
 Van Vleck (Kalifornien), Gemeinde in Kalifornien
 Van Vleck (Texas), Verwaltungsgebiet in Texas, USA

Siehe auch:
 Fleck